Papež Julij je bilo ime več papežev:

 Papež Julij I. (337–352)
 Papež Julij II. (1503–1513)
 Papež Julij III. (1550–1555)